Per Rock 'n' Roll High School si può intendere:
 Rock 'n' Roll High School (film), film del 1979;
 Rock 'n' Roll High School (album), colonna sonora dello stesso film;
 Rock 'n' Roll High School (singolo), singolo della band punk Ramones, estratto dall'album End of the Century del 1980